А́льберт Шли́хтинг (; умер после 1570) — немецкий дворянин, уроженец Померании.

По всей видимости, был наёмником на службе великого князя литовского. При взятии литовской крепости Езерище русскими войсками в 1564 году был пленён и уведён в Москву. Там Шлихтинг, владевший славянскими языками, попал в качестве слуги и переводчика к личному врачу Ивана IV Арнольду Лендзею. Проведя на службе около семи лет, с согласия господина он переехал в Речь Посполитую, где осенью 1570 года написал на латинском языке сочинение «Новости из Московии, сообщённые дворянином Альбертом Шлихтингом о жизни и тирании государя Ивана» (). В нём содержатся ценные сведения о Русском государстве середины XVI века.

См. также 
 Генрих фон Штаден
 Яков Рейтенфельс

Литература 
 Горшков И. Д. Немецкий список «Сказания» Аберта Шлихтинга // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2004. — № 2 (16). — С. 43-45.
 

Персоналии XVI века
Родившиеся в Померании
Военные Германии
Путешественники в Россию
Латинские писатели